Max Daniel Winkler (18 de agosto de 1983) es un director de películas, guionista y director televisivo norteamericano.

Vida personal 

Esta casado con la actriz Jessica Barden. El 19 de octubre de 2021, Barden anunció que había dado a luz a su primer bebé, una niña llamada Frances. La familia reside en Los Ángeles.

Filmografía

Director 

 Clark y Michael (serie de televisión, también productor, 2006)
 The King of Central Park  (cortometraje, también productor y escritor, 2006)
 Wainy Days (serie de televisión, también coescritor para el episodio "Dorvid Días", 2007)
 Ceremony  (también escritor, 2010)
 The New Normal (serie de televisión, cuatro episodios, 2012)
 Ne(serie de televisión, tres episodios, 2013)
 Fresh Off The Boat  (serie de televisión, 1 episodio, 2015)
 The Grinder (serie de televisión, 1 episodio, 2015)
 Casual (serie de televisión, 2 episodios)
 Flor (2017)
 Crazy Ex-Girlfriend (1 episodio, 2017)
 Jungleland (También escritor, 2019)

Productor 

 Ten Fingers (cortometraje, productor ejecutivo, 2010)
 Cat Run (productor ejecutivo, 2011)
 It's Not You It's Me (2012)

Otros créditos 

 Cop Y una Mitad (actor, 1993)
 A Cut Above (cortometraje, diseñador de producción, 2006)
 Desarrollo arrestado (actor, 2013)

Referencias

Enlaces externos 

 (en inglés) en  

Nacidos en 1983
Actores masculinos de Estados Unidos del siglo XX
Actores masculinos de Estados Unidos del siglo XXI
Directores de cine de Estados Unidos
Productores de cine de Estados Unidos
Directores de televisión de Estados Unidos
Personas vivas